Pooqattaq bezeichnet:
 Pooqattaq (Berg, Sisimiut, östlich), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Pooqattaq (Berg, Sisimiut, westlich), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Pooqattaq (Insel), Insel im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland